Са́ра Ко́ннор () — один из главных персонажей фильмов «Терминатор». В кино её роль играли Линда Хэмилтон и Эмилия Кларк, а в телесериале — Лина Хиди.

Как персонаж, Сара Коннор получила известность уже после первого фильма — «Терминатор» (1984). После второго фильма из этой серии — «Терминатор 2: Судный день» (1991), зрительский интерес к этому персонажу стал ещё выше. Сара Коннор занимает верхние позиции в разнообразных рейтингах женских кинематографических ролей; особенно часто она упоминается в рейтингах женских ролей в боевиках.

«Терминатор» 
В первом фильме Сара — 19-летняя студентка из Лос-Анджелеса, подрабатывающая официанткой, которая по неизвестным для неё причинам становится главной целью киборга-убийцы из будущего. Её защитником оказывается человек из будущего по имени Кайл Риз. Он рассказывает Саре, что в будущем именно её сын — Джон Коннор — станет тем человеком, который возглавит Сопротивление людей в войне с машинами. Постепенно между молодыми людьми возникает роман, в результате которого происходит зачатие её сына.

В конце фильма Кайл Риз гибнет, спасая жизнь Сары, которой удаётся добить терминатора, уже почти выведенного из строя Кайлом. Повреждённый центральный процессор, извлечённый из обломков под прессом, и рука терминатора, оставшаяся на заводе, где происходила финальная битва, подскажет фирме путь создания искусственного интеллекта. Так появится «Скайнет».

В этом фильме Сара Коннор предстала перед зрителями как персонаж, который под ударами судьбы становится только крепче. Поворотным моментом в развитии экранного образа стал эпизод, когда Кайл оказался смертельно ранен, и Саре пришлось играть лидирующую роль. В её характере вдруг появились твёрдость и уверенность в своих силах. Называя Кайла — «солдат», она фактически показывает, что берёт на себя роль военного командира. И далее, уже на правах такого командира, Сара пытается подбодрить его точно так же, как во многих голливудских фильмах командиры взводов подбадривают своих уставших бойцов, заставляя их тем самым продолжать сражение.

«Терминатор 2: Судный день» 
Происшедшее оказывает сильное влияние на Сару. Узнав о предстоящей ядерной войне и восстании машин, она становится яростной милитаристкой, скупает оружие и тренируется обращаться с ним. Сына она воспитывает, готовя к роли будущего лидера сопротивления. Её неудачная попытка подрыва компьютерного завода Кибердайн Системс приводит к её аресту, а затем заключению в психиатрическую больницу. Оттуда её вызволяют Джон и очередной перепрограммированный терминатор, который должен защищать Джона от другого терминатора.

В книге, написанной сценаристами фильма, есть эпизод, из которого можно узнать, что Сара участвовала в войне против машин в будущем и погибла в 2010 году вместе с небольшим отрядом солдат, попав в засаду роботов-терминаторов.

В расширенной версии фильма есть альтернативная концовка, где в мирном будущем пожилая Сара Коннор рассказывает о том, что Судный день не настал.

«Терминатор 3: Восстание машин» 
По сюжету фильма «Терминатор 3: Восстание машин» Сара Коннор умерла от лейкемии в 1997 году, вскоре после событий второй части. На её могиле годом рождения ошибочно указан 1959, вместо 1965. По завещанию её тело было кремировано, прах развеян на территории Мексики, а фальшивая могила была наполнена оружием.

«Терминатор: Да придёт спаситель» 
В фильме «Терминатор: Да придёт спаситель» присутствует запись голоса этого персонажа, которую её сын прослушивает в 2018 году.

«Терминатор: Генезис» 
В декабре 2013 года студии Paramount Pictures, Skydance Productions и Annapurna Pictures, запланировавшие перезапуск медиафраншизы «Терминатор», объявили исполнительницу роли Сары Коннор в фильме «Терминатор: Генезис». Основными претендентками были голливудские актрисы — Бри Ларсон, снимавшаяся в картине «Мачо и ботан», и Марго Робби. Однако на роль была выбрана Эмилия Кларк, знакомая зрителям по телесериалу «Игра престолов».

По сюжету фильма биография Сары полностью меняется, из-за того, что Т-1000 отправляется в более раннюю точку и убивает родителей Сары в 1973 году. 9-летнюю Сару спасает Терминатор Т-800, который становится её воспитателем. Теперь Сара с самого начала обретает военные навыки и знает о своей миссии. В этом новом качестве она и встречает ничего не подозревающего Кайла Риза, прибывающего в 1984 год. Сара и Кайл полны решимости предотвратить Судный день и исключить любую возможность появления Скайнета. В финале фильма кажется, что им это удалось. Но в коротком фрагменте после титров показано, что ИИ выжил.

Сериал «Терминатор: Хроники Сары Коннор» 
Сара Коннор должна была умереть 4 декабря 2005 от рака, но этого не случилось, потому что терминатор неизвестной модели Камерон отправила её, себя и Джона из 1999 в будущее — 2007 год.

Критика и отзывы 
 В 2015 году журнал Empire поставил Сару Коннор на 58-е место в списке «100 лучших персонажей фильмов»

Примечания

Ссылки 
 Palumbo D. The Monomyth in James Cameron’s The Terminator: Sarah as Monomythic Heroine // . — Vol. 41. — No. 3. — P. 413—427. 
 

Персонажи фильмов о Терминаторе
Вымышленные персонажи с посттравматическим стрессовым расстройством
Персонажи, созданные Джеймсом Кэмероном
Вымышленные наёмные убийцы
Вымышленные охотники
Вымышленные снайперы
Вымышленные тюремные беглецы
Вымышленные курильщики
Вымышленные официанты
Вымышленные ветераны войн
Вымышленные женщины
Сироты в кино
Вымышленные путешественники во времени
Последние девушки